Лесной Зай (Ирня) — река в России, протекает в Республике Татарстан. Устье реки находится в 64 км по правому берегу реки Зай. Длина реки составляет 63 км, площадь водосборного бассейна 812 км².

Ирня — историческое название реки. Впервые упоминается в «Строельных книгах Закамской черты» за 1652—55 гг. В XVII—XVIII веках вдоль реки проходил Бетькинский коммерческий тракт.

Притоки
5 км: Багряжка (пр)
Кузяшка (лв)
24 км: Налимка
31 км: Малая Ирня (пр)
Каськинский Ключ (лв)
Булгар

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Нижнекамского гидроузла и до устья, без реки Вятка, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Примечания 

Притоки Зая
Реки Заинского района
Реки Альметьевского района